«Palacio de (La) Magdalena» puede referirse a:

Palacios 
 cualquier palacio que reciba su nombre por alguna de las diversas acepciones de Magdalena.

Argentina 
 Palacio Municipal, en Magdalena, Buenos Aires.

España 
 Palacio de la Magdalena, en Santander.
 Palacio de la Magdalena (o de María de Molina), en Valladolid- construcción sobre la cual se edificó el monasterio de las Huelgas Reales.
 Palacio de los Magdalena, en Tapia de Casariego, Asturias.
 Palacio de la Magdalena, en Soto del Barco, Asturias.

Perú 
 Palacio de la Magdalena, en Pueblo Libre, Lima.